Josef Sandström kan syfta på:

* Josef Sandström (1880–1948), svensk missionär
 Josef Sandström (1882–1950), svensk språkforskare och arkivarie